Parafia pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Pleszew diecezji kaliskiej. Została utworzona w XIII wieku. Kościół parafialny wzniesiony w XIV wieku, zniszczony pożarami 1606 i 1806, bezstylowy.

Linki zewnętrzne 
 Informacje o parafii na stronie diecezji kaliskiej

Jana
Parafie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela